Danowo (powiat Giżycki), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Giżycki
 Danowo (powiat Piski), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Piski
 Danowo (gemeente Rajgród), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Grajewski, in de gemeente Rajgród
 Danowo (gemeente Szczuczyn), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Grajewski, in de gemeente Szczuczyn
 Danowo (powiat Kolneński), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Kolneński
 Danowo (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Goleniowski